Amerikai Egyesült Államok
 Dartmouth (Massachusetts)
 Egyesült Királyság 
 Dartmouth (Devon)
 Kanada
 Dartmouth (Új-Skócia)
 Ausztrália
 Dartmouth (Victoria)